Wichtl steht für:
 Wichtl (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern

Wichtl ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Wichtl (1920–1979), österreichischer Kunstmaler
 Anton Max Wichtl (1884–1919), österreichischer Kapellmeister und Komponist
 Friedrich Wichtl (1872–1922), österreichischer deutschnationaler Politiker und Reichsratsabgeordneter
 Max Wichtl (1925–2019), österreichischer Pharmazeut und Professor für Pharmakognosie
 Raphael Wichtl (* 1992), österreichischer Politiker (ÖVP), Abgeordneter zum Vorarlberger Landtag